

Musica 
Agata – canzone napoletana del 1934
AGATA – organizzazione che rappresenta l'industria musicale della Lituania

Onomastica 
Agata – nome proprio di persona femminile

Persone 
Agata – santa e martire cristiana

Scienze 
Agata – varietà di quarzo
Agata – varietà di patata
AGATA – spettrometro sviluppato per tracciare i raggi gamma, progetto di collaborazione tra dodici paesi in Europa
7366 Agata – asteroide della fascia principale

Animazione 
Agata, uno dei cattivi della serie animata I Puffi

Geografia 
Agata delle Noci – frazione del comune italiano di Accadia

Pagine correlate
Sant'Agata (disambigua)

Altri progetti